Die Abkürzung ANPP steht für:

 All Nigeria People’s Party, eine politische Partei in Nigeria
 Alliance Nationale pour la Paix et la Prospérité, eine politische Partei in Tunesien
 Army Nuclear Power Program, das ehemalige Kernenergie-Programm der US Army

ANPP